Hrobka Valdštejnů či Waldsteinů, případně Valdštejnská nebo  Waldsteinská hrobka, může být pohřebiště rodu Waldsteinů (Waldstein-Wartenbergů):

 Hrobka Valdštejnů (Mnichovo Hradiště)
 Hrobka Valdštejnů (Doksy)
 Pohřební kaple Valdštejnů v Horním Litvínově
 Pohřební kaple Povýšení svatého Kříže ve Šťáhlavech